Минулорічна чемпіонка Медісон Кіз поступилася в другому колі Онс Жабер.

Вікторія Азаренко виграла титул без фінальної гри, оскільки Наомі Осака знялася перед фіналом з травмою. Азаренко виграла перший турнір з березня 2016 року, тобто з часів народження сина Лео.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
  Дарія Касаткіна

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Women's Singles
Western & Southern Open – Singles